Benninghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Benninghoff (1890–1953), deutscher Anatom, Rektor der Universität Marburg
 Margret Benninghoff (* um 1970), deutsche Landschaftsarchitektin  
 Martin Benninghoff (* 1979), deutscher Autor, Journalist und Musiker 
 Ortwin Benninghoff (* 1946), deutscher Komponist
 Wilhelm Benninghoff, deutscher Unternehmer

Siehe auch:

 Mount Benninghoff, Berg im ostantarktischen Viktorialand